Евгений Анатольевич Окиншевич (род. 29 января 1948, Красногоровка, Донецкая область) — советский и российский художник, архитектор, почётный работник высшего профессионального образования РФ, член президиума Творческого союза художников России, член правления Союза московских архитекторов.

Биография 
В 1965 году окончил Московскую школу № 140. В этом же году поступил в МАРХИ (Московский архитектурный институт), который окончил в 1971 году, где по распределению остался работать преподавателем на кафедре живописи. В 1980 году поступил в аспирантуру. В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1990 году было присвоено учёное звание доцента и в 2010 году учёное звание профессора. В настоящее время преподает на кафедре живописи.

За время преподавания под руководством Евгения обучались более 1500 студентов. Вёл научную деятельность и является автором более 30 научных работ и методических разработок. Прошел все ступени архитектурной и научно-исследовательской работы от архитектора до руководителя мастерской. Являлся автором свыше ста архитектурных проектов, из которых более пятидесяти были реализованы в строительстве.

С 1977 года является членом Творческого союза художников России и с 1982 года членом Союза архитекторов России. С 1977 года постоянный участник российских и международных выставок по живописи и архитектуре, провёл более 20 персональных выставок. В 2015 году был направлен делегатом Первого международного съезда директоров компаний Евразийского экономического союза, по программе «Культура и образование», который проходил в Общественной палате Российской Федерации.

Выставки, проекты и публикации 
 Выставка ARS LONGA Москва — 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 2017, 2018, 2019
 Выставка «Искусство сегодня» Москва — 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 Юбилейная выставка МАРХИ 75 лет. Москва ДСА — 2013.
 Юбилейная выставка кафедры живописи. 70 лет. Москва МАРХИ — 2013.
 Выставка живописи Московских архитекторов (весенних, осенних) Москва ЦДА — 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
 Выставка номинантов на звание заслуженный художник ГВЗ «Беляево» Москва 2013.
 Выставка в рамках церемонии вручения высших общественных наград в области архитектуры и строительства. Вручение орденов Международной энциклопедии «ЭЛИТАРХ». 2013
 Выставка Россия православная. Москва 2013.
 Участие в Смотре Конкурсе «Золотое сечение 2013» г. Москва, Гранатный пер., Дом Союза Архитекторов.
 Участие в «19-ой Международной выставке Деревянное домостроение» Москва ВВЦ, 2013
 Участие в XV Международном фестивале архитектуры и дизайна интерьера «Под крышей дома…» Москва 2013.
 Участие в благотворительном аукционе — по программе спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни». Благотворительный Гала-вечер. 2015 г., отель «Four Seasons Hotel Moskow» 2015
 Участие в выставке "Обнажённая натура в ЦДА " 11.10 −28.10 2016.
 Выставка живописи «Красные ворота» 2015, 2016.
 Международная выставка современного искусства «Недели Искусства в Пекине / ArtWeeks in China» −2015.
 XVII Международный конкурс Современного искусства. Российская неделя искусств.. Москва ЦДХ 2015.
 Выставка группы художников «Экоспектр» Москва ЦДХ 2016.
 Выставка — В рамках проекта «Классика абстракции»
 IV Международный проект «Абстрактное искусство в современной России» Выставка «Пространство идеального» 2015
 Участие в Фестивале Конкурсе «Золотое сечение 2015» Проект и реализация «Успенские Горки» жилой 17-ти этажный дом. 2015
 Участие в открытом конкурсе проекта — Монумент жертвам ГУЛАГА. Москва проспект Сахарова. Участие в выставке конкурсных проектов Департамент культуры г. Москвы 2015
 Персональная выставка «Прикосновения». Живопись, графика, архитектура. Москва
 Российская Академия Художеств 2016.
 Интернациональный фестиваль «Art Portrait Clab» 2017.
 Арт-География. Всемирный форум искусств. Международная выставка конкурс 2017.
 Участие в выставке творческих работ в галерее J8 Московская область Горки 8 2017

Награды и звания 

Художники России
Архитекторы России